L'association sportive Borac Banja Luka regroupe les clubs de football du FK Borac Banja Luka et de handball du RK Borac Banja Luka.

Distinctions 
Chaque année, un sportif des différentes sections du club est élu meilleur sportif de l'année :

Bilan

Notes et références 

Club sportif en Bosnie-Herzégovine
Sport à Banja Luka